Pleitegeier steht für:

 das sprichwörtliches Sinnbild für den Konkurs, siehe Pleite
 eine Episode der Fernsehserie Tatort, siehe Tatort: Pleitegeier
 Pleitegeier, den Verweistitel des Films Sturzflug ins Chaos – Wenn schräge Vögel fliegen lernen